Denumirea de Izvorovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Izvorovo, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Izvorovo, un sat în comuna Harmanli, regiunea Haskovo;
 Izvorovo, un sat în comuna Asenovgrad, regiunea Plovdiv;
 Izvorovo, un sat în comuna Cirpan, regiunea Stara Zagora;
 Izvorovo, un sat în comuna Antonovo, regiunea Tărgoviște.